Congreso puede referirse a:

Política 
 Congreso, reunión periódica con fines políticos.
 Sinónimo de Parlamento en algunos países
 Congreso de la Nación Argentina, parlamento bicameral de Argentina
 Congreso de la República de Colombia, parlamento bicameral de Colombia.
 Congreso de la República del Perú, parlamento unicameral que ejerce el poder legislativo en Perú.
 Congreso de los Diputados, cámara baja de las Cortes Generales (España).
 Congreso de los Estados Unidos,  legislatura bicameral del gobierno federal de los Estados Unidos 
 Congreso Nacional de Chile, parlamento bicameral de Chile

Academia 
 Congreso, la denominación utilizada para diversas conferencias académicas y otro tipo de reuniones con un fin de discusión, difusión o intercambio de conocimientos.

Geografía 
 Congreso, una de las tres islas importantes en las Chafarinas.

Historia 
 Congreso Constituyente de 1821, en el que Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y Antonio Nariño redactaron la Constitución de 1821 para crear a la Gran Colombia.
 Congreso de Tucumán, en el que ocurrió la Declaración de independencia de la Argentina.

Transporte 
 Congreso, estación perteneciente al subte de Buenos Aires.
 Congreso de Tucumán, estación perteneciente al subte de Buenos Aires.
 Avenida Congreso, una avenida de la ciudad de Buenos Aires.

Música 
 Congreso, grupo musical de Chile.
 El Congreso álbum de 1971.
 Congreso álbum de 1977.

ca:Congrés (desambiguació)
en:Congress (disambiguation)
it:Congress
pl:Congress
vo:Congress